Glasgow kan syfta på:

Glasgow Haskell Compiler – en kompilator för det funktionella programmeringsspråket Haskell
Glasgow smile – en extrem form av misshandel då en person blir skuren från mungiporna till öronen
University of Glasgow – grundades 1451 i Glasgow i Skottland
Förenta nationernas klimatkonferens 2021

Personer med efternamnet Glasgow

 Ellen Glasgow (1873–1956) , amerikansk romanförfattare
 Ison Glasgow (född 1980), amerikansk-svensk hiphopartist
 Walter Glasgow (född 1957), amerikansk seglare
 Wayne Glasgow (1926–2000), amerikansk basketspelare

Geografi

Storbritannien 

 Glasgow, grevskapshuvudort, Skottland, Glasgow City, 
 Glasgow City 
 Glasgow International Airport
 Port Glasgow – en ort i rådsområdet Inverclyde

USA 

 Glasgow, Delaware, ort, New Castle County, 
 Glasgow, Illinois, Scott County, 
 Glasgow, Kentucky, countyhuvudort, Barren County, 
 Glasgow, Missouri, ort, Howard County, 
 Glasgow, Virginia, Rockbridge County, 
 Glasgow, West Virginia, Kanawha County, 
 Glasgow, Montana, countyhuvudort, Valley County, 
 Glasgow, Oregon, Coos County,

Se även 
 Mount Glasgow

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar